Decatur é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, que receberam o nome em homenagem a Stephen Decatur, herói da Guerra de 1812:
Condado de Decatur (Geórgia)
Condado de Decatur (Indiana)
Condado de Decatur (Iowa)
Condado de Decatur (Kansas)
Condado de Decatur (Tennessee)

Desambiguações de topônimos